Trente-et-Un-Janvier ou XXXI-Janvier ou 31-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

31 janvier, trente-et-unième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 

 Le  : Création de la commune de La Sauvetat-sur-Lède dans le Lot-et-Garonne, par un arrêté de Louis Napoléon Bonaparte.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol,  « 31 de Enero » ou « Treinta y Uno de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 31 de Enero », à  Mazatlán, dans l'État de Sinaloa.

En polonais, « 31 Stycznia »
 En Pologne : événements non connus
 « (Ulica) 31 Stycznia », à Sulechów, dans la voïvodie de Lubusz.

En portugais, « 31 de Janeiro »
 Au Brésil : événements non connus
 « Rua 31 de Janeiro », à  Nova Iguaçu, dans l'État de Rio de Janeiro.
 Au Portugal : événements non connus
 « Rua (de) 31 de Janeiro », à  Póvoa de Varzim, dans le District de Porto.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
31